

Ярославкі — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Ярославкі — село в гміні Машево Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства